Кекин — русская фамилия. Известные носители:

 Кекин, Алексей Леонтьевич (1838—1897) — русский предприниматель из рода Кекиных.
 Кекин, Анатолий Иванович (1959—2009) — глава Минусинска (2001—2009).